Niemcy:
 Rohrdorf – dzielnica Isny im Allgäu
 Rohrdorf – dzielnica Meßkirch
 Rohrdorf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw
 Rohrdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Szwajcaria:
 Rohrdorf – miejscowość